Илья́ Ашо́тович Оло́нов (2 августа 1993, Москва) — российский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком воронежского "Бурана".

Карьера 
Воспитанник московских хоккейных школ ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Спорт-Центр», Начал свою профессиональную карьеру в сезоне 2011/12 в составе ярославского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Локо», заканчивал сезон уже в оренбуржских «Белых Тиграх».

Сезон 2012/13 начинает в «Мамонтах Югры», набрав в итоге 48 очков (26+22) при показатели полезности +23 в 59 играх регулярного чемпионата и 7 очков (6+1) в 12 матчах плей-офф, а команда становится бронзовым призёром.

Был вызван на предсезонный турнир Мемориал имени Ивана Ромазана с основной командой, в котором в трёх матчах набрал 2 очка (1+1).

Дебютировал в КХЛ в сезоне 2013/14 в матче против ярославского «Локомотива» 6 сентября 2013 года, «Югра» выиграла со счётом 2:1, Олонов провёл на льду 5:27 мин.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата МХЛ 2012/13

Статистика выступлений 

 Последнее обновление: 22 января 2019 года

 1 плей-аут

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ВХЛ 
 Профиль на официальном сайте МХЛ 
 Профиль на сайте r-hockey.ru 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Белые тигры»
Игроки ХК «Мамонты Югры»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Црвена звезда»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Буран»